Музыка франшизы «Звёздные войны» составляется и создается в связи с разработкой художественных фильмов, телесериалов и других товаров в рамках эпической космической оперы, созданной Джорджем Лукасом. Музыка для основных художественных фильмов (которая служит основой для остальных средств массовой информации) была написана Джоном Уильямсом. Музыка Уильямса для девяти фильмов саги (и сюита для спин-офф фильма) входят в число наиболее широко известных и популярных вкладов в современную музыку к фильмам, в них используется симфонический оркестр и представлен ассортимент из около пятидесяти повторяющихся музыкальных тем для изображения персонажей и другие сюжетные элементы: одна из крупнейших тем в истории музыки к фильмам. 

Выпущенная между 1977 и 2019 годами, музыка для основных художественных фильмов, в случае первых двух трилогий, исполнялась Лондонским симфоническим оркестром и, в отдельных отрывках, хором британского музыкального коллектива . Трилогия сиквелов «Звёздных войн» в основном дирижировалась Уильямсом и Уильямом Россом, в исполнении Hollywood Freelance Studio Symphony и (в нескольких отрывках) Los Angeles Master Chorale.

С тех пор дополнительные композиторы внесли музыку в другие фильмы и средства массовой информации во вселенной «Звёздных войн». Музыка для нескольких анимационных сериалов спин-оффов была написана  и . Музыка для спин-офф фильмов, других телевизионных программ и видеоигр, а также трейлеры различных частей были созданы другими различными композиторами, и этот материалом, иногда возвращаясь к некоторым из основных тем Уильямса (и, с одним спин-офф фильмом, в котором Уильямс фактически пишет новую тему для композитора).

Партитуры в основном исполняются симфоническим оркестром разного формата, к которому в нескольких частях присоединяется хор различного формата. Каждый из них широко использует лейтмотив или серию музыкальных тем, представляющих различных персонажей, предметы и события в фильмах. На протяжении всей франшизы, которая насчитывает в общей сложности более 18 часов музыки, Уильямс написал около пятидесяти тем в одной из самых больших и богатых коллекций тем в истории музыки к фильмам.

Общее

Фильмы

Телевидение 
 написал музыку для фильма «Звёздные войны: Войны клонов» (2008), предшественника одноименного мультсериала. Оба свойства свободно используют некоторые оригинальные темы и музыку Джона Уильямса. Собственный материал Кайнера для фильма включает в себя тему для ученика падавана Энакина Скайуокера, Асоки Тано, а также тему для дяди Джаббы Хатта Зиро. Кайнер продолжил писать музыку целые шесть сезонов сериала, которые завершились в 2014 году. Саундтрек альбом был выпущен в том же году Walt Disney в Records.

В 1 сезоне 1 серии 1983 года, сериала "Виктория" при пришествии инопланитян на землю играла мелодия Уильямса

Кайнер продолжил свою работу с франшизой для мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы» (2014), который также включает темы Уильямса.

 служит композитором для «Звёздных войн: Силы Судьбы» (2017–2018). Для сериала Disney+ «Мандалорец», обладатель премии Оскар Людвиг Йоранссон составляет музыку.

Видео игры

Мультимедиа

Темы

Оригинальная трилогия

Новая надежда 

 "Luke's Theme (Star Wars Theme)"
 "Luke's (Star Wars) Secondary Theme"
 "The Rebel Fanfare"
 "Ben Kenobi's Theme (The Force Theme)"
 "Princess Leia's Theme"
 "Imperial Motif"
 "Death Star Motif"
 "Stormtroopers Motif"
 "Planet Fanfare"
 "Jawa's Theme"
 "Sandpeople Motif"
 "Spaceship Battle Motif"
 "The Trash Compactor Motif"
 "The Battle of Yavin Motif"
 "The Throne Room Theme (Victory March)"

Империя наносит ответный удар 
Возвращение к: Throne Room Victory March (First re-statement); Luke's Theme; Luke's Secondary Theme; The Rebel Fanfare; The Force Theme (Ben Kenobi's theme); Leia's Theme

 First re-statement: "Throne Room Victory March"
 "Имперский марш" (Darth Vader's Theme)
 "Han Solo and the Princess"
 "Yoda's Theme":
 "Droids Motif"
 "Cloud City March (Lando's Theme)"
 "Boba Fett Motif"
 "The Battle of Hoth Motif"
 "The Asteroid Field Motif"
 "Mynock Cave Motif"
 "Millennium Falcon Escaping Motif"

Возвращение джедая 
Возвращение к: Spaceship Battle Motif; Luke's Theme; Luke's Secondary Theme; The Rebel Fanfare; The Force Theme; Leia's Theme; Имперский марш; Han Solo and the Princess; Yoda's Theme

 First re-statement: "Spaceship Battle motif"
 "Parade of the Ewoks"
 "Jabba The Hutt Theme"
 "The Emperor's Theme"
 "Brother and Sister Motif"
 "Triumph Fanfare"
 "Luke and Leia Theme"
 "Speeder Bike Chase Motif"
 "Forest Battle Motif"
 "The Battle of Endor A Motif"
 "The Battle of Endor B Motif"
 "The Battle of Endor C Motif"

Трилогия приквелов

Скрытая угроза 
Возвращение к: Luke's Theme,  Luke's Secondary Theme, The Rebel Fanfare, The Force Theme, Имперский марш, Yoda's Theme, Jabba's Theme, The Emperor's Theme

 "Duel of the Fates"
 "Anakin's Theme"
 "Trade Federation Droid March"
 "Qui-Gon's Motif"
 "Darth Maul Motif"
 "Jar Jar's Theme"
 "The Queen's Protectors Theme (Panaka's Theme)
 "The Escape from Naboo Motif"
 "Shmi's Motif"
 "The Flag Parade Theme"
 "Coruscant Fanfare"
 "Funeral Theme"

Атака клонов 
Возвращение к: Shmi's Theme; Luke's Theme,  Luke's Secondary Theme, The Rebel Fanfare, The Force Theme, Имперский марш, The Emperor's Theme, Anakin's Theme, Trade Federation March, Duel of the Fates

 First re-statement: "Shmi's Theme"
 "Across the Stars"
 "Across the Stars secondary theme"
 "Separatist Motif"
 "Kamino Motif"
 "Corusant Chase Motif"
 "Jedi Business Motif"
 "Courting on Naboo Motif"
 "Shmi's Death Motif"
 "The Republic March"

Месть ситхов 
Возвращение к: Jedi Funeral Theme, Coruscant Fanfare; Luke's Theme, Luke's Secondary Theme, Leia's theme, The Rebel Fanfare, The Force Theme, Имперский марш, The Emperor's Theme, Anakin's Theme, Trade Federation March, Duel of the Fates, Across the Stars, Across the Stars Secondary Theme.

 First re-statement: "Funeral Theme"
 First re-statement: "Coruscant Fanfare"
 "Battle of the Heroes"
 "General Grievous' Motif"
 "Landing Motif"
 "Lament for Anakin Theme"

Трилогия сиквелов

Пробуждение Силы 
Возвращение к: Luke's Theme, Luke's Secondary Theme, The Rebel Fanfare (Millennium Falcon Motif), The Force theme, Leia's Theme, Имперский марш, Han Solo and the Princess

 "Rey's Theme"
 "Kylo Ren's Fanfare"
 "Kylo Ren's Conflicted Motif"
 Map's Motif"
 "March of the Resistance"
 "Pursuit Ostinato"
 "Poe Dameron's Motif"
 "Snoke's Theme"
 "First Order's Motif"
 "Starkiller's Motif"
 "Jedi Steps"

Последние джедаи 
Возвращение к: Luke's Theme, Luke's Secondary Theme, The Rebel Fanfare (Millennium Falcon motif), The Force Theme, Leia's Theme, Yoda's Theme, Luke and Leia, Han Solo and the Princess, Имперский марш, Spaceship Battle Motif, Death Star motif, The Emperor's Theme, Poe's Theme, Rey's Theme, Kylo Ren's themes, Snoke's Theme, Battle of the Heroes, Jedi Steps

 "Rose Tico's Theme"
 "Luke's Island Motif"
 "Rebel Desperation Motif"
 The Battle of Crait Motif"

Скайуокер. Восход 

Возвращение к: Luke's Theme, Luke's Secondary Theme, The Rebel Fanfare (Millennium Falcon motif), The Force Theme, Leia's Theme, Han Solo and the Princess, Имперский марш, The Emperor's Theme, Poe's Theme, Rey's Theme, Kylo Ren's themes, March of the Resistance, Luke and Leia, Yoda's Theme, The Pit of Carkoon, The Battle of Yavin, Yoda and the Force, Return to Tatooine

 First re-statement: “Return to Tatooine”
 First re-statement: “Finn’s Confession”
 First re-statement: “Yoda and the Force"
 First re-statement: "Seduction Motif"
 ”The Trio/Fellowship Theme”
 ”The Rise of Skywalker (Victory) Theme”
 ”Anthem of Evil (Psalm of the Sith) ”
 "Poe's Heroics Theme"
 ”Dagger Motif”
 ”Ben Solo's Theme"
 "Kylo Ren's Redemption Motif"
 ”Wayfinder/Exegol Motif”
 ”Knights of Ren Motif”
 "Speeder Chase Fanfare"
 "Action Ostinato"
 "A New Home"
 ”Journey to Exegol Motif”
 ”Master Leia’s Motif”

Темы в антологии фильмов 

Музыка антологии «Звёздных войн» для «Изгоя-один», написанная Майклом Джаккино, использует несколько тем (и повторяющийся промежуточный материал) от Джона Уильямса, в основном для их романтического обзора (например, The Force Theme и оттенок из Main Theme).

У неё есть собственный каталог тем, независимый от материала Уильямса, включая новую, третью тему для Империи, хотя Джаккино также цитирует как оригинальный Имперский мотив (), так и Имперский марш ().

Изгой-один 
Возвращение к: Luke's Theme; Rebel Fanfare; The Force Theme; Leia's Theme; Imperial Motif; Death Star Motif; Имперский марш

 Jyn's Theme
 Hope Theme
 Guardians of the Whills Theme
 Imperial Theme (Krennic's Theme)

Хан Соло 
Для «Хана Соло» Джон Уильямс написал и записал концертную аранжировку для новой темы для Хана Соло. В процессе составления темы Уильямс в итоге использовал две отдельные идеи, каждая из которых передавала свой аспект персонажа, и зашел так далеко, что нашел в фильме места для использования каждого мотива; все другие лейтмотивы и другие материалы были написаны и адаптированы Джоном Пауэллом, главным композитором фильма.

Возвращение к: Spaceship Battle motif; Luke's (Star Wars) Theme; Rebel Fanfare; Duel of the Fates; Имперский марш; The Imperial motif; Death Star Motif; The Asteroid Field; Imperial Cruiser Pursuit; Droids Motif

От Джона Уильямса:

 Han Solo's Theme
 "Han Solo's Searching theme"

От Джона Пауэлла:

 Chewbacca's Theme
 Han and Qi'Ra's Love Theme
 L3'S Theme
 Crew theme
 Enfys Nest Theme
 Crime Syndicate Motif (Vos's Theme)

Награды 
Музыка за фильм «Звёздные войны» 1977 года принесла Джону Уильямсу большинство наград в его карьере: 
Оскар за лучшую музыку на 50-й премии Оскар
Золотой глобус за лучшую музыку на 35-й премии Золотой глобус
BAFTA за лучшую музыку на 32-й премии BAFTA в 1978 году
Три Грэмми в 1978 году за , лучший саундтрек для визуальных медиа и лучшее поп-инструментальное исполнение

Он также получил Сатурн в 1978 году за лучшую музыку за музыку «Новой надежды», совместно за музыку «Близких контактов третьей степени».

Музыка Уильямса за продолжение 1980 года «Империя наносит ответный удар» также принесла ему ряд наград:
 BAFTA за лучшую музыку на 34-й премии BAFTA в 1980 году
 Две Грэмми в 1981 году за лучшую инструментальную композицию и лучший саундтрек для визуальных медиа

«Империя наносит ответный удар» также была номинирована в 1981 году за «Лучшую музыку» на 53-й премии «Оскар» (награду получил  за «Славу»).

Последующая музыка Уильямса «Звёздных войн» была номинирована на ряд наград; в 1984 году его музыка за «Возвращение джедая» была номинирована на «Лучшую музыку» на 56-й премии «Оскар». Его композиции для Трилогия приквелов «Звёздных войн» также получили номинации: музыка для «Призрачной угрозы» была номинирована на «Лучшую инструментальную композицию» на премию «Грэмми» в 2000 году, а «Месть Ситхов» была номинирована на премию «Грэмми» в 2006 году за .

В 2005 году саундтрек к «Новой надежде» 1977 года был признан Американским институтом киноискусства как «самая запоминающаяся музыка фильма всех времен» в списке AFI «Лучшая музыка в американских фильмах за 100 лет», основанном на оценке жюри из более 500 исполнителей, композиторов, музыканты, критики и историки из киноиндустрии.

Примечания

Ссылки 

 The Official Star Wars Music Site (Archived)
 Complete Catalogue of the Musical Themes of Star Wars

 
Музыка в кино и на телевидении